Derde klasse amateurs (voetbal België) (vijfde niveau in de voetbalpiramide)
 Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal) (achtste niveau in de voetbalpiramide)